Coada Izvorului se poate referi la:

Localități din România:
Coada Izvorului, Dâmbovița
Coada Izvorului, Prahova

Toponime românești